Geraldine Brooks (1925-1977), actrice américaine ;
 Geraldine Brooks (1955-), romancière australienne.